

Toponyme

Canada 

 Saint-Grégoire, un hameau et une autorité taxatrice de la paroisse de Wellington, au Nouveau-Brunswick ;
 mont Saint-Grégoire, une des neuf collines Montérégiennes situées près de la ville de Montréal, au Québec ;
 Mont-Saint-Grégoire, une municipalité de la Montérégie, au Québec ;
 Saint-Grégoire, un village désormais rattaché à la ville de Bécancour, au Québec.

France 

 Saint-Grégoire, en Ille-et-Vilaine ;
 Saint-Grégoire, ancienne commune de Lot-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Douzains ;
 Saint-Grégoire, dans le Tarn ;
 Saint-Grégoire-d'Ardennes, en Charente-Maritime ;
 Saint-Grégoire-du-Vièvre, dans l'Eure.

Voir aussi 
 

Homonymie de localités